Streik steht für:
 Streik, eine kollektive Arbeitsniederlegung
 Streik (1925), sowjetischer Stummfilm von Sergej Eisenstein
 Streik (2018), französisches Filmdrama von Stéphane Brizé

Der Streik steht für:
 ein Gemälde des deutsch-amerikanischen Malers Robert Koehler aus dem Jahr 1886
 eine Neuübersetzung des Romans Atlas wirft die Welt ab aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Strike